Тепејавалко де Кваутемок има више значења:

 Општина Тепејавалко де Кваутемок (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепејавалко де Кваутемок (Тепејавалко де Кваутемок, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику